Nisser kan syfta:

Nisser (släkt) – en svensk släkt
Nisser (sjö) – en norsk sjö